Кали́бр — как правило, внутренний диаметр трубы или внешний диаметр провода или прута, выраженные в некоторых (иногда условных) единицах или имеющие собственное название. Этот термин пришёл от  непосредственно от  qālib в значении форма, шаблон; арабское слово, в свою очередь — от греческого слова (), означая сапожную колодку (форма для производства обуви).

Кроме того, калибром называют не измерительное, а счётное определение размера; возможно, это пошло́ от определения калибра гладкоствольного охотничьего оружия: калибром считают число элементов в нормированной единице. Так определяют (и указывают на упаковке) калибр овощей, фруктов (например, маслин), морепродуктов (например, креветок) и т. д. Особенность такого определения — что меньшему калибру соответствует больший размер.

Термин калибр как средство измерения пришло из ()

 Калибр — одна из основных технических характеристик оружия.
 Калибр проволоки — например, AWG, SWG (British Standard Wire Gauge), BWG (Birmingham Wire Gauge).
 Калибр (единица измерения) — неметрическая единица измерения длины, применяемая в США и Великобритании, равная 1/100 дюйма = 0,0254 см = 254 мкм. Численно равен точке в старой русской системе мер.
 Калибр (инструмент) — средство измерения.
 Калибр — термин из металлопрокатного производства.
 «Калибр» — завод в Москве, основан в 1932 г. Производит измерительные инструменты (штангенциркули, микрометры, разнообразные калибры и др.).
 Калибр часов — в круглых часах диаметр платины часов. В некруглых часах — диаметр диска той же площади, что и платина. В СССР измерялся в миллиметрах. Отраслевым стандартом был предусмотрен ряд 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36 и 40 мм, хотя допускались исключения. Например, часы «3133» («Штурманские») имеют платину с диаметром 31 мм (2 первые цифры номера часов). Производители из Швейцарии, как правило, традиционно измеряют калибр часов в «линиях». Многие компании также называют калибром типоразмер механизма, таким образом несколько разных моделей Ориент могут отличаться корпусом, оформлением, но иметь один калибр.
 Калибр — российская крылатая ракета разработки ОКБ «Новатор».
 Калибр топологического пространства.
 Калибр (игра) — многопользовательская онлайн-игра от третьего лица про современный спецназ.

См. также 
 Calibre (значения)